O Prêmio Welch de Química () é concedido pela The Welch Foundation. O propósito do prêmio é fomentar e encorajar pesquisa química básica e reconhecer, de forma substancial, o valor das contribuições em pesquisa química para o benefício da humanidade. O prêmio é dotado com US$ 300.000.

Laureados 

Prêmios de química